École Supérieure d'Administration et d'Économie Football Club é um clube de futebol do Benim. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2013–14. Até 2015 o clube era conhecido como Adjobi Football Club.

Clubes de futebol do Benim